Ранчо ел Пилон има више значења:

 Ранчо ел Пилон (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Пилон (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику